Янаки (Наке) Ненчов (Нинев) Илиев Чибуков е български иконописец от Възраждането, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямото мияшко село Селце, Дебърско в семейството на зографа Ненчо Илиев. Става зограф и работи с чичо си Наум Илиев. В 1895 година заедно с чичо си и брат си Теофил в „Свети Илия“ във Вишовград, Плевенско. По-късно Теофил се отказва от зографството, а Янаки работи с Наум до 1898 година, след което започва самостоятелна работа. Заминава за Дримкол и работи по селата там. Изписва църквата „Свети Атанасий“ в Луково. След това се завръща в Свободна България и в Плевенско се присъединява към Данаил Несторов, с когото работи до 1908 година, когато се отказва от зографството и започва да се занимава с търговия.

Умира в 1930 година в Търновско.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Селце